Liomys és un gènere de rosegadors de la família dels heteròmids. Les espècies d'aquest grup tenen molts pèls rígids que semblen espines i una mica de pèls suaus. El seu pelatge dorsal pot ser gris, marró, marró vermellós o negre. A vegades tenen una franja taronja a l'esquena. El ventre és blanc i la cua es divideix en una part superior fosca i una part inferior clara. Tenen una llargada corporal de 10–14 cm, sense comptar la cua, que és igual de llarga o una mica més. Pesen 35–50 g.

Referències